Miejscowości w USA:
 Basalt – miejscowość w stanie Kolorado, w hrabstwie Pitkin
 Basalt – miasto w stanie Idaho, w hrabstwie Bingham